András Márkos ist der Name folgender Personen:

* András Márkos (Bildhauer) (1919–1972), rumänisch-ungarischer Bildhauer 
 András Márkos (Maler) (* 1950), rumänisch-ungarischer Maler